В состав британской медиакомпании Future plc входит более 150 изданий (журналов и веб-сайтов) в различных областях, таких как современные технологии, игры и развлечения, музыка, творчество, фотография, образование и телевидение.

Список изданий

Прочие бренды компании 
В число прочих брендов Future plc входят следующие организации, мероприятия или награды:

 Barcroft Studios
 Brand Impact Awards
Generate
 Golden Joystick Awards
 Homebuilding & Renovating Show
 Installation
 Install Awards
 Mobile Choice Consumer Awards
 Mobile Industry Awards
 Music Week Awards
 PC Gamer Show
 Progressive Music Awards
 Pro Sound Awards
 T3 Awards
 The London Bass Guitar Show
 The Photography Show
 The Video Show
 The Shooting Show
 Vertex
 What Hi-Fi? Awards

Примечания 

Future plc